Ana Neville (Castillo de Warwick, 11 de junio de 1456 - Palacio de Greenwich, 16 de marzo de 1485) fue la segunda hija de Ricardo Neville, conde de Salisbury y Warwick —apodado el «Hacedor de Reyes» (The Kingmaker)—  siendo uno de los más importantes personajes ingleses durante la Guerra de las Dos Rosas, y de Ana de Beauchamp, condesa de Warwick —título usado por su marido por su matrimonio y por el cual fue generalmente conocido—.

Primeros años de vida 

Tanto ella como su hermana mayor, Isabel, pasaron su infancia en el castillo de Middleham, propiedad de su padre. Allí, ambas tuvieron como compañeros de juego a los hijos menores del duque Ricardo de York, Jorge y Ricardo. Ambos desempeñaron papeles importantes en las vidas de ambas hermanas.

Princesa de Gales 
Su padre la comprometió a los 14 años con Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, único hijo del rey Enrique VI de Inglaterra. El padre de Ana, insatisfecho por la ingratitud del rey Eduardo IV, decidió cambiar de bando y apoyar a los Láncaster, aliándose con la reina Margarita de Anjou. Pese a esto, la reina tenía sus reservas acerca de lealtad de Neville —debido en parte al matrimonio de la hija mayor de Warwick, Isabel, con el duque Jorge de Clarence, hermano de Eduardo IV, celebrado el 11 de julio de 1469 en Calais—. No es seguro que entre Ana y Eduardo llegara a darse una ceremonia formal de matrimonio —y si la hubo, jamás llegó a consumarse—. Lo cierto es que la ceremonia nupcial o de formal compromiso —el equivalente jurídico del matrimonio— se llevó a cabo en el Castillo de Amboise, el 13 de diciembre de 1470.

El conde de Warwick, enviado a Inglaterra por la reina Margarita para enfrentarse a Eduardo IV, encontró la derrota y la muerte en la batalla de Barnet, el 14 de abril de 1471. Ana, entretanto, regresó a Inglaterra, junto a su marido y su suegra, encontrándose entonces huérfana de padre. Con la muerte de su esposo en la batalla de Tewkesbury (4 de mayo de 1471), Ana se encontró viuda y convertida en objeto de la disputa de los miembros de la casa de York.

Una leyenda no confirmada habla de que el futuro Ricardo III encontró a Ana trabajando como sirvienta en Londres. Lo cierto es que Ricardo le tenía un profundo afecto a Ana desde la infancia, pero también ansiaba una parte de los inmensos estados de los Neville —la mayoría de éstos perteneciente a su madre, Ana de Beauchamp—.

Duquesa de Gloucester 
El matrimonio entre Ana y el entonces Ricardo, duque de Gloucester se celebró en la abadía de Westminster, el 12 de julio de 1472. La pareja estableció su hogar en el castillo de Middleham. Ricardo había sido designado gobernador del Norte por su hermano el rey. Al año siguiente, en diciembre de 1473, nace su único hijo, Eduardo. La salud de Ana nunca fue buena. Probablemente, padecía tuberculosis.

Reina consorte de Inglaterra 
Muerto el rey Eduardo IV el 9 de abril de 1483, le sucedió en el trono inglés su hijo Eduardo V. Pero su tío Ricardo acusa al rey y a su hermano de ilegítimos (25 de junio de 1483) y se convierte en el rey Ricardo III. 

Ana es coronada reina junto a su marido (6 de julio de 1483) y su hijo se convierte en príncipe de Gales (24 de agosto de 1483). Lamentablemente, el pequeño Eduardo muere en Middleham el 9 de abril de 1484, en ausencia de sus padres. Para aliviar su inmenso dolor, Ana adopta como hijo a su sobrino Eduardo, conde de Warwick —el hijo de su hermana Isabel y Jorge de Clarence—. Probablemente para plegarse al deseo de su esposa, Ricardo reconoce al pequeño como su heredero.

Los rumores sobre los planes de Ricardo de divorciarse de su esposa para casarse con su sobrina Isabel, después de haber perdido a su hijo y heredero, no han sido totalmente comprobados, aunque hay algunos indicios de ello.

Murió —posiblemente de tuberculosis— en el palacio de Westminster, el 16 de marzo de 1485, a los 28 años. Fue sepultada en la abadía de Westminster. Pese a los rumores de que hubiera querido divorciarse, el rey Ricardo se mostró profundamente apenado durante su funeral.

Ancestros

Ana en la ficción 
Ana Neville fue interpretada en la serie The White Queen del año 2013 por la actriz inglesa Faye Marsay.

Referencias 

Casa de Lancaster
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XV
Sepultados en la abadía de Westminster
Familia Neville
Princesas de Gales
Reinas consortes de Inglaterra con los York
Ricardo III de Inglaterra